Старый Ржавец — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения. Население — 10 жителей (2007 год).
 
Расположена в восточной части области в 3 км к востоку от Вязьмы, в 3 км южнее автодороги . В 3 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Вязьма-Новоторжская на линии Вязьма — Ржев.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)